Fallerentjärnarna är ett antal småsjöar på kalfjället i Kalls socken, Jämtland:

Fallerentjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 709463-136695), sjö i Åre kommun
Fallerentjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 709485-136661), sjö i Åre kommun
Fallerentjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 709508-136619), sjö i Åre kommun